Luci Afrani (poeta), poeta còmic romà del .
 Luci Afrani, militar romà d'origen fosc.
 Tit Afrani o Tit Afreni, líder de la guerra Màrsica.
 Flavi Afrani, cònsol de Roma.